Mavis steht für:

 Mavis (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Mavis (Mondkrater), einen Mondkrater
 (1607) Mavis, einen Asteroiden